Верхняя Крынка — название населенных пунктов на Украине:

 Верхняя Крынка — село в Енакиевском городском совете Донецкой области.
 Верхняя Крынка — село в Макеевском городском совете Донецкой области.

См. также 
 Крынка (значения)